Mistrzostwa Szwajcarii w Skokach Narciarskich – zawody o mistrzostwo Szwajcarii w skokach narciarskich, które odbyły się w dniach 17-18 października 2015 roku na kompleksie skoczni Schanzen Einsiedeln w Einsiedeln.

Mistrzostwo Szwajcarii na skoczni dużej wywalczył Simon Ammann, który wyprzedził o 14,1 punktu Killiana Peiera i o 14,4 Gregora Deschwandena.

Mistrzynią Szwajcarii została Sabrina Windmüller. Wicemistrzynią została Charlotte Suter ze stratą 26,7 punktu. Brąz zdobyła Julia Vovbank ze stratą aż 160,5 punktu. W konkursie wystartowało tylko trzy zawodniczki.

Drużynowym mistrzem Szwajcarii została pierwsza ekipa ZSV, która pokonała drużynę OSSV oraz drużynę SROM. Te drużyny straciły odpowiednio 79,8 i 201,7 punktu.

Konkurs indywidualny mężczyzn na dużej skoczni (Einsiedeln, 18.10.2015)

Konkurs indywidualny kobiet na normalnej skoczni (Einsiedeln, 17.10.2015)

Konkurs drużynowy mężczyzn na normalnej skoczni (Einsiedeln, 17.10.2015)

Bibliografia 
 
 
 

Sezon 2015/2016 w skokach narciarskich
Mistrzostwa Szwajcarii w skokach narciarskich
2015 w Szwajcarii